Чемпионат (Кубок) Океании по хоккею на траве — соревнования для национальных сборных по хоккею на траве стран Австралии и Океании, проводимые под эгидой Федерации хоккея на траве Океании (ОHF).
 
Соревнования проводятся с 1999 года для мужских и женских национальных национальных сборных. Система проведения зависит от количества заявленных команд. Если количество участвующих сборных более трёх, то проводится предварительный групповой раунд, по итогам которого две лучшие команды в финале разыгрывают первенство. Если число участников менее трёх, то команды проводят серию из трёх матчей. Победителем объявляется сборная, набравшая в ходе серии наибольшее количество очков. В случае равенства этого показателя в расчёт берётся разница забитых и пропущенных мячей.

Периодичность проведения соревнований — раз в два года по нечётным годам.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальные таблицы

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив результатов
 
 

Соревнования по хоккею на траве